Menlo (Geòrgia)
 Menlo (Iowa)
 Menlo (Kansas)